El término Margañán puede hacer referencia a:

 Margañán, una mancomunidad o agrupación administrativa de municipios de la provincia de Salamanca, en Castilla y León, España.
 Margañán, un río que transcurre por la provincia de Salamanca, en Castilla y León, España.